est une expression anglaise signifiant « en public et rare ». Elle peut faire référence à :

 , album de  sorti en 1990 ;
 , album de  sorti en 1991 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , compilation de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;

 Autres orthoraphes
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , compilation de trois CD du groupe de rock californien  sorti le .